Galleggiante – qualunque corpo in grado di galleggiare
Galleggiante – particolari mezzi usati nella nautica
Galleggiante – elemento utilizzato nei metodi di pesca
Galleggiante – componente di alcuni tipi di carburatore motoristico, utile per la regolazione il flusso di alimentazione
Galleggiante  – elemento che viene usato principalmente per il controllo del livello dell'acqua, per il comando delle pompe
Galleggiante – elemento degli idrovolanti